Сибіряко́в (Сібіряко́в) — російське прізвище, утворене від назви топоніму Сибір.

Відоми носії

Сибіряков 
 Сибіряков Едуард Федорович (*1941 — †2004) — радянський волейболіст, дворазовий олімпійський чемпіон.
 Сибіряков Лев Михайлович (справжне ім'я: Співак Лейб Мойсейович; *1870 — †1938) — російський оперний співак (бас) єврейського походження.
 Сибіряков Олександр Іліодорович (*1863 — †1936) — оперний співак, антрепренер.

Сібіряков 
 Сібіряков Сергій Олександрович (1982) — український футболіст, півзахисник.

Сибірякова 
 Сибірякова Олена Олександрівна (1972) — українська фахівчиня в царині суспільних комунікацій і медіатехнологій, кандидатка історичних наук.

Російські прізвища